Elsenbach ist ein Familienname und geographischer Name:

Personen:
 Jörg Elsenbach, in der Leitung der Dräxlmaier-Gruppe
 Nicole Elsenbach, Grafik-Designerin in Hückeswagen 

Ortschaften:
 Elsenbach (Dorfen), Weiler der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Elsenbach (Neumarkt-Sankt Veit), Kirchdorf der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Elsenbach (Schönberg), Weiler der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Gewässer:
 Elsenbach (Nesenbach), linker Zufluss des Nesenbachs am Ende von Kaltental, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Elsenbach (Rott) – zwei Zuflüsse der Rott im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern; flussabwärts:
 Elsenbach (Rott, Schönberg), (höherer?) linker Zufluss bei der Groislmühl von Schönberg
 Elsenbach (Rott, Neumarkt-Sankt Veit), linker Zufluss bei Rott, Stadt Neumarkt-Sankt Veit
 Elsenbach (Schachenbächle), rechter Zufluss des hier noch Kohltobelbächle genannten Schachenbächles (zur Rotach) bei Limpach, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Elsenbach (Vils), linker Zufluss der Vils (Naab) vor Wolfsbach, Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Elsenbach (Walhauser Bach), linker Zufluss des Walhauser Bach oder Walhausener Bachs (zur Nahe) in Walhausen, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland

 Elsenbacher Bächlein, rechter Oberlauf des Kumpfmühler Bachs (rechter Oberlauf des Einstettinger Bachs, zur Isen) bei Elsenbach, Stadt Dorfen, Landkreis Erding, an der Grenze zu Markt Buchbach, Landkreis Mühlbach am Inn, beide Bayern

Siehe auch:
 Elsebach
 Elsengraben
 Elzenbach, linker Zufluss der Girnitz bei Fichtlmühle, Gemeinde Theisseil, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern